Майкл Йоме (; 29 августа 1994, Гибралтар) — гибралтарский футболист, нападающий клуба «Европа». Выступал за сборную Гибралтара.

Биография

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в команде «Гибралтар Юнайтед». С 2005 года играл в Испании за молодёжные команды «Рекреативо Линенсе» и «Атлетико Забал», а в 2011 году вернулся в Гибралтар, где стал игроком клуба «Линкольн Ред Импс». Часть сезона 2014/15 игрок провёл в аренде в клубе девятого дивизиона Англии «Лафборо Юниверсити», после чего вернулся в «Линкольн». В январе 2016 года Йоме перешёл в клуб «Манчестер 62», где провёл около полугода. Летом того же года он поступил в  и переехал в Кентербери, где присоединился к клубу девятого дивизиона «Кентербери Сити». В 2017 году Йоме вернулся в Гибралтар и подписал контракт с клубом «Европа».

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборной Гибралтара 4 сентября 2015 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 против сборной Ирландии, в котором вышел на замену на 73-й минуте вместо Джон-Пола Дуарте. Также он принимал участие в квалификации чемпионата мира 2018, где сыграл в 4 матчах. Последний матч за национальную команду сыграл 10 октября 2017 года против сборной Греции, а всего за сборную Гибралтара провёл 9 матчей (по состоянию на январь 2020 года).

Достижения 
 «Линкольн Ред Импс»
 Чемпион Гибралтара (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Гибралтара (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16
 «Европа»
 Обладатель Кубка Гибралтара (2): 2017/18, 2019
 Обладатель Суперкубка Гибралтара (2): 2018, 2019

Ссылки 
 
 

Футболисты Гибралтара
Игроки сборной Гибралтара по футболу
Игроки ФК «Линкольн Ред Импс»
Игроки ФК «Манчестер 62»
Игроки ФК «Европа» Гибралтар